

Presentación previa 
El brasileño Marcelo Demoliner y el dominicano Víctor Estrella son los campeones defensores pero decidieron participar por separado en esta edición.

Demoliner hizo pareja con su compatriota André Sá, pero cayeron derrotados en primera ronda.
Estrella hizo pareja con el argentino Guido Andreozzi, pero cayeron derrotados en primera ronda.

La pareja colombiana formada por Juan Sebastián Cabal y Alejandro González son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a la pareja compatriota formada por Nicolás Barrientos y Eduardo Struvay.

Cabeza de serie 

  Marcelo Demoliner /  André Sá (Primera ronda)
 Ariel Behar /  Horacio Zeballos (Semifinales)

<li> Paolo Lorenzi /  Alessandro Motti ''(Primera ronda)
<li> '''Juan Sebastián Cabal /  Alejandro González (Campeones)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Bogotá 2013